Licencja – dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z produktu firmowego, znaku handlowego lub patentu.
 Licencja oprogramowania
 Licencja – specjalne zezwolenie na błogosławienie małżeństwa w Kościele katolickim.
 Licencja poetycka (łac.: licentia poetica) – w literaturze i sztuce uzasadniane zamysłem artystycznym odstępstwo od norm lub obyczajów.
 Licencja zawodowa – zezwolenie na prowadzenie urzędowo określonych rodzajów działalności, np. prowadzenia pojazdów pasażerskich
 licencja lotnicza
 licencja zarządcy nieruchomościami
 licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami
 licencja doradcy restrukturyzacyjnego
 licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I i II stopnia

Zobacz też 
 patent żeglarski
 koncesja
 prawo jazdy
 uprawnienia i certyfikaty zawodowe